Bruno von Magdeburg ist der Name folgender Personen:

 Bruno von Magdeburg, † August 1036, Bischof des Bistums Merseburg siehe Bruno von Merseburg

 Bruno von Magdeburg (Geschichtsschreiber), erwähnt 1082, Kleriker und Autor des Buches Brunonis de bello Saxonico liber